Ilica, Illica ou Ilıca renvoient à :

Toponymie 
 Ilica, une montagne en Bosnie-Herzégovine.
 Ilica, la principale rue commerçante de Zagreb.
 Jove Ilića, une rue de Belgrade.
 Ilıca, ville et district de Turquie.

Personnes 
 Luigi Illica (1857-1919), librettiste italien de Puccini.